Громадська організація Активне суспільство України - добровільне об'єднання мешканців Чернігівщини, що займається допомогою ЗСУ та їхнім сім'ям, цивільному населенню що постраждало внаслідок війни й робить суспільно-корисні проекти.

Історія 
Організація була створена в 2013 році на тлі встановлення української ідентичності, під час революції гідності, трьома друзями Костюком Дмитром Павловичем, Богомазом Максимом Олександровичем, Бойком Владиславом Олександровичем. 

Спочатку мета організації була освітницька діяльність, але події в країні змушували до більш стрімких дій, тому першим етапом в діяльності організації була участь у Євромайдані, підтримка вибору свідомих громадян, що борються за європейські цінності. Протистояння узурпації влади, боротьба проти силових структур які нехтували своїми робочими повноваженнями і стали на бік режиму Януковича.

Після перемоги на Євромайдані і втечі Януковича, перед країною постали нові виклики. Справжній ворог у лиці Російської Федерації окупував Крим і почав гібридну війну на сході України. Витоки з Євромайдану стали рушійною силою країни, такі як ГО АСУ, ( з 2013 по 2015 організація мала назву Молодь проти) які почали впроваджувати зміни.

Діяльність: 

 Однією з перших ініціатив ГО було поширення української символіки і навіювання патріотизму на суспільно-культурному рівні у місті Чернігів.
 Це зокрема розмальовка стін у підземних переходах.
 Боротьба за свідомість українців, а саме за право їхнього вибору, щоб не продавались за гречку.
 Ремонт і реконструкція дит майданчиків, подвірь багатоповерхівок.
 Боротьба проти браконьєрства.
 Акції протестів за вільну і неподільну Україну.
 Збір коштів і продовльства для захисників України.
 Відрядження на Доннечину.

24 лютого повномастштабне вторгнення зустріло організацію так само неочікувано як і всю країну, тому вони глобалізували і масштабували свою діяльність, спочатку вони забезпечили діяльність бомбосховища в якому проживало понад 100 людей. Готувалися до вуличних боїв і робили коктейлі молотова. Передавали зсу і воїнам ТРо провізію, і військову амуніцію, бронежелити, дрони, тепловізори, берці, спальні мішки. Забепечували їжею, водою, медикаментами частково одягом цивільне населення. На жаль один з волонтерів організації Ільющенко Ігор Миколайович героїчно загинув доставляючи провізію у заблокованний Чернігів потрапивши під міннометний обстріл. Після відходу російських військ організація продовжує активно працювати за для нашої перемоги, допомагає цивільному населенню Чернігівщини і ВПО до Чернігівської області. Періодично їздять у відрядження в зону бойових дій, де передають провізію військовим.

Проєкти

ЦГЦ 
Цгц - це проєкт Фонду Сергія Притули, який команда асу реалізовує, мета проекту – підготувати цивільних до воєнної справи, тобто до реалій сьогодення. В проєкті є напрми теоретичні: правивила поводження зі зброєю, психологічна допомога, мінно-вибухова справи, практичні: так-мед, основа аеророзвідка, стрілецька справа.

Благодійні заходи 
Благодійні заходи - це заходи, інтерактиви, настільні ігри, мета яка їх активно і продуктивно провести час, а також зібрати кошти на потреби для ЗСУ і закриття актуальних зборів. Здебільшого всі заходи проводятья у закладі Проєкт міське кафе. Значущими заходими можна назвати стендап-концерти Фелікса Редьки, де вдалося Зібрати 10000 грн,

Сіверські тачки 

Російська агресія є виснажливою компанією, що потребує значних людських і технологічних ресурсів. Одним з найбільш затребуваних запитів для військових є авто ( позашляховик і мінні-бусік). Мета проста – залучення матеріальних ресурсів, покупка і передача транспорту військовим. При підтримці місцевого бізнесу міста Чернігів( CoffeBoss, Vodafone) і донатам Українського народу організацією було передано автотранспорт для військових 58 бригади зсу.

help.cn.ua 
help.cn.ua - логістичний проєкт волонтерів Чернігова який працював під час облоги Чернігова і боїв за Чернігівську область, мета даного проєкту була поділ міста на райони за для ефективного функціонування волонтерів і допомоги цивільному населенню в певному районі. Першочергово Чернігів поділили на чотори райони між Волонерами Миру яким достався рожевий район, Паляницею які забрали помаранчевий, І ГО АСУ які забрали салатовий район, також самоорганізованими волонерами, що забрали жовтий район.

Гуманітарний штаб 
Це комплексна робота всіх напрямків організації, основноми галузями якої є: допомога цивільному населенню ( забезпечення їх продуктами харчування, одягом, медицинськими засобами, засобами гігієни), допомога військовим ( забепзпечення пнб і тепловізорами, тактичною медициною, засоби захисту, гігійнічними засобами, амунуіцією). В діяльності штабу задіяно понад 20 волонтерів які виконують різні функції. Команда ГО АСУ є відкритою і доброзичливою для нових учасників, якщо ви ініціативна людина, що прагне особистого розвитку вступай до команди АСУ.

Погляди організації 
Місія – громадська організація прагне розвивати молодь як активних громадян, забезпечуючи їх фізичний, розумовий, соціальний та духовний розвиток через програми з доступом до освіти, культури, спорту та дозвілля.

Бачення – громадська організація створює умови для розвитку творчого потенціалу та лідерських якостей молоді, підвищуємо їх самосвідомість та відповідальність перед суспільством. Ми також захищаємо права та інтереси молоді, сприяємо молодіжному руху та співпрацюємо з іншими громадськими організаціями та державними установами для досягнення спільних цілей.

Основні принципи діяльності організації 

 поваги до особистої думки і гідності кожного члена Організації;
 колективності у роботі Організації та її органів в поєднанні з особистою відповідальністю кожного члена за виконання своїх обов'язків та доручень;
 виборності всіх керівних органів Організації;
 періодичної звітності виборних органів перед членами Організації та вищестоящими органами;
 відкритості, гласності, прозорості;
 свободи дискусій в поєднанні з суворою статутною дисципліною і підпорядкованістю меншості прийнятим рішенням;
 обов'язковості виконання рішень вищестоящих органів для нижчестоящих.

Партнери і волонтерські друзі

Партнери: 
1) Мережа кав'ярень Coffe Boss 

2) Фабрика Кави Чернігів https://www.instagram.com/kava108/

3) ТОРГОВИЙ ПАРК «РЕМЗАВОД» http://www.remzavod.cn.ua/

4) Магазин квітів Florella https://www.instagram.com/florella_chernihiv/

5) Vodafone 

6) Чернігівська ОВА https://www.cg.gov.ua/index.php?tp=main

7) Centr Ahalar https://www.facebook.com/CenterAhalar/

Волонтерські друзі: 
1) ГО Волонтери Миру https://www.instagram.com/volontery_myru/

2) ГО Паляниця

3) Благоійний фонд Сергія Притули

Джерела 
1) https://acu.cn.ua/

2) https://vkursi.pro/card/ho-asu-39006020

3)

Посилання 
1) https://acu.cn.ua/blog/volonter-lyudina-z-velikim-dobrim-sercem-ta-micnim-titanichnim-duhom-maksim-bogomaz

2) https://www.the-village.com.ua/village/city/aroundfrontline/330213-upevnenist-i-spokiy-yak-u-chernigovi-zhivut-volonteryat-i-vidnovlyuyut-biznes